In 2017 werd het 103de Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 15 januari tot 3 mei. Ceará werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase 
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.
	

Details finale

Kampioen

Externe link 
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cear